Eredivisie (1990/1991) była 34. sezonem Eredivisie - rozgrywek o mistrzostwo Holandii w piłce nożnej. Liga skupiała 18 zespołów. Tytułu nie obroniła drużyna AFC Ajax. Nowym mistrzem Holandii został zespół PSV Eindhoven. Tytuł króla strzelców zdobyli Romário (PSV Eindhoven) oraz Dennis Bergkamp (AFC Ajax), którzy zdobyli po 25 goli.

Tabela końcowa

Baraż o awans/utrzymanie 
NAC Breda - SVV Schiedam 1 - 4; 1 - 1

Zespół SVV Schiedam utrzymał się w Eredivisie.

Zobacz też 
 Eredivisie

Przypisy

Bibliografia 

1990 w piłce nożnej
1991 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Holandii
1991 w Holandii
1990 w Holandii